Ferrari SF71H — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный итальянской командой Scuderia Ferrari для участия в чемпионате мира  года. Болидом управляли однократный чемпион мира Кими Райкконен и четырёхкратный чемпион Себастьян Феттель.

Раскраска от прошлогодней SF70H отличается номерами: чёрная цифра на белом пятиугольнике вместо белой на красном фоне.

Презентацию провели 22 февраля в Маранелло.

Технические особенности 
Увеличена колёсная база, корпус машины в задней части сделан более узким, что позволило добиться высокой аэродинамической эффективности.

Главное новшество — появление системы защиты головы Halo.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1 

|-

!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari SF71H
!rowspan=3| Ferrari 063 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Себастьян Феттель

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

|}

Примечания 

Шасси Ferrari Формулы-1
Автомобили Формулы-1 2018 года